NRM steht als Abkürzung für:

 National Resistance Movement, politische Organisation in Uganda
 Naturhistoriska riksmuseet, Naturhistorisches Museum in Stockholm
 National Railway Museum, mehrere nationale Eisenbahnmuseen
 Nordic Resistance Movement – Nordiska Motståndsrörelsen, eine neonationalsozialistische Gruppierung in Schweden 
 Normal Response Mode, eine Betriebsart beim HDLC-Netzprotokoll, siehe High-Level Data Link Control #Betriebsarten
 Notrufmelder, siehe Telefonzelle (Deutschland) #Notrufmelder
 Nucleus raphes magnus, ein Areal im Hirnstamm, Teil der Raphe-Kerne
 non-relapse mortality, therapiebedingte Mortalität beispielsweise bei Stammzelltransplantation (Versterben der Patienten aufgrund der Behandlung und nicht an den Folgen der Krankheit)

N. R. M. steht für:
 N. R. M. (Nesaleschnaja Respublika Mroja), eine Rockgruppe aus Weißrussland

NRM